Коша́ра:
 Кошара от тюркского кош — помещение или огражденное место для содержания овец, скота. В общеупотребительном смысле — место в степи или горах, где находятся помещения для содержания овец, жилище пастухов (чабанов), ближайшие пастбища, открытые загоны, сараи и другие сооружения с оборудованием для содержания, стрижки, разделки туш и т. д.

Топоним 
 Кошара — деревня в Дворецком сельсовете Рогачёвского района Гомельской области Белоруссии.
 Кошара — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области России.
 Кошара — село в Бериславском районе Херсонской области Украины.
 Кошара — озеро в Тюкалинском районе Омской области России.